Хаусвольф () — шведская фамилия. Известные носители:

 Хаусвольф, Анна фон (род. 1986) — шведская певица, пианистка, органист и композитор.
 Хаусвольф, Карл Микаэль фон (род. 1956) — шведский композитор и визуальный художник.